Árpád Berczik kan syfta på:

* Árpád Berczik (1842–1919), ungersk författare
 Árpád Berczik (född 1929), ungersk marinbiolog, zoolog och ekolog